Termenul „Piersic” se poate referi la:

Piersic (Prunus persica), un pom fructifer, din familia Rosaceae
Florin Piersic
Florin Piersic Junior

Vezi și
Piersica, Ialomița

Nume de familie românești